US Open 2008 (tennis) - een tennistoernooi
 US Open 2008 (tennis, mannen)
 US Open 2008 (tennis, vrouwen)
 US Open 2008 (tennis, mannendubbel)
 US Open 2008 (tennis, vrouwendubbel)
 US Open 2008 (tennis, gemengddubbel)

 US Open 2008 (golf) - een golftoernooi